Хуан Гомез има више значења:

 Хуан Гомез (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Хуан Гомез (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику